Ломинский — украинская фамилия. Известные носители:

 Ломинский, Александр Павлович (род. 1974) — российский эстрадный певец, поэт и композитор.
 Ломинский, Георгий Павлович (1918—1988) — организатор и руководитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ядерных вооружений, генерал-лейтенант.
 Ломинский, Фёдор Иванович (1856—1927) — русский советский гистолог.